Příjmení Held nosí tyto osobnosti:

 Eduard Held (1863 – 1937), českoněmecký podnikatel a politik, starosta Zákup, viz též Eduard Held muzeum
 Franz Held (politik) (1852 – 1932), rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Gustav Held (1839 – 1903), rakouský pedagog a politik, poslanec Říšské rady
 Jan Theobald Held (1770 – 1851), český lékař, skladatel a rektor Univerzity Karlovy
 Sigfried Held (* 1942), německý fotbalista